Cohors I Lucensium ist die Bezeichnung folgender Auxiliareinheiten des römischen Heeres:

 Cohors I Lucensium (Germania), stationiert in den Provinzen Germania und Germania inferior
 Cohors I Lucensium (Syria), stationiert in den Provinzen Dalmatia und Syria